Брадке:

 Брадке — дворянский род.
 Брадке, Егор Фёдорович (1796—1861) — основатель и первый попечитель Киевского университета.
 Брадке, Михаил Фёдорович (1797—1850) — генерал-майор, участник Русско-Персидской войны и подавления польского восстания.
 Брадке, Петер фон (1853—1897) — немецкий языковед, специалист в области санскритологии.
 Брадке, Фёдор Иванович (1752—1819) — русский военный (генерал-майор), тайный советник, сенатор.